Pegotes puede referirse a:

 El nombre común de la planta Arctium lappa.
 El nombre común de la planta Xanthium spinosum.